Hegnauer ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Hegnauer (1921–2016), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Elsa Hegnauer-Denner (1917–2008), Schweizer Bildende Künstlerin, Bildhauerin, Illustratorin und Aktionskünstlerin
 Idy Hegnauer (1909–2006), Schweizer Krankenschwester und Friedensaktivistin
 Ralph Hegnauer (1910–1997), Schweizer Friedensaktivist
 Robert Hegnauer (1919–2007), Schweizer Botaniker, Pharmakologe und Chemiker